Вольт (значения):

 Вольт — единица измерения электрического напряжения в системе СИ.
 Вольт — уклонение от удара противника при фехтовании.
 Вольт — в конном спорте круг диаметром 6, 8 или 10 метров, исполняемый в тестах по выездке.
 Вольт — в карточной игре искусство мешать карты так, чтобы известная карта приходилась на желаемом месте — передержка.
 Вольт — поворот гимнаста на 180°.

В культуре 
 «Вольт» — американский полнометражный мультфильм режиссёров Байрона Ховарда и Криса Уильямса.
 Вольт — собака, главный герой одноимённого американского полнометражного мультфильма «Вольт».
 Вольт — персонаж из видеоигры Brawl Stars.

Фамилия и имя 
 Вольт, Джесси (род. 1990) — канадская и французская порноактриса.
 Медведев, Вольт Яковлевич (1940—2017) — советский и российский художник.

См. также 
 Вольта
 Вольт-ампер
 Вольт-амперная характеристика
 Вольтметр
 Вольтова батарея
 Вольтова дуга
 Вольтов столб

Примечания